Baćina, plaats in Kroatië
Bačina, plaats in Servië